est la formule brute de plusieurs isomères.

 butyronitrile, numéro CAS 
 isobutyronitrile ou cyanure d'isopropyle, numéro CAS